Sasaki se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Junko Sasaki
 Kunio Sasaki
 Noboru Sasaki
 Shun-ichi Sasaki